L'inspecteur Jacques Clouseau, personnage de la série de films La Panthère rose ;
 Clouseau, groupe pop belge.
Patronyme belge
Patronyme français